Ugolino Vivaldi peut faire référence à :

 Ugolino Vivaldi, marchand, navigateur et explorateur génois du  ;
 Ugolino Vivaldi, un destroyer italien de la classe Navigatori lancé en 1929 pour la Marine royale italienne ;
 un croiseur éclaireur italien de la classe Navigatori, construit en 1929 et coulé en 1943, nommé ainsi en l'honneur du navigateur.